Медіаконгломерат — компанія, що володіє значною кількістю медіаресурсів.

Приклади 
На 2008 рік The Walt Disney Company була найбільшим медіаконгломерат у світі. Друге, третє і четверте місце посідає відповідно News Corporation, Viacom і Time Warner .

Серед найбільших:
 AOL
 AT&T
 Australian Broadcasting Corporation
 Belo
 Bertelsmann
 Bonnier Group
 Bright House Networks
 British Broadcasting Corporation
 Cablevision
 Cable One
 CanWest Global Communications
 Clear Channel Communications
 Comcast
 Cox Enterprises
 CTVglobemedia
 Dish Network
 Dow Jones
 E. W. Scripps Company
 Fairfax Media
 Fininvest
 Gannett
 General Electric
 Gruppo Editoriale L'Espresso
 Hearst Corporation
 Hubbard Broadcasting Corporation
 Insight Communications Company
 ITI Group
 Lagardère Media
 Liberty Media
 Mediacom
 New York Times Company
 News Corporation
 Organizações Globo
 PRISA
 Sinclair Broadcast Group
 Sony
 Televisa
 Thomson Reuters
 Time Warner
 Time Warner Cable
 Village Voice Media
 Washington Post Company
 World Wrestling Entertainment

Примітки

Посилання 
  Що кому належить 
  Structure and Dynamics of the Global Multi-Media Business Networks  Amelia Arsenault and Manuel Castells (2008) International Journal of Communication

ЗМІ за власником
Медіакомпанії
Медіамагнати